Джеймс Хирам Моррис (, род. 1941, Питтсбург) — учёный в области информатики. Занимал должность декана в школе информатики Карнеги — Меллона, а также в кампусе университета Карнеги — Меллона в кремниевой долине.

Биография 
Моррис защитил степень бакалавра в университете Карнеги — Меллона, магистерскую степень в менеджменте в школе менеджмента Слоуна и PhD в информатике в массачусетском технологическом институте.

Моррис преподавал в калифорнийском университете в Беркли, где разработал некоторые важные принципы языков программирования — межмодульную защиту и ленивые вычисления. Таким образом, Моррис одним из первых указал на важность инкапсуляции в программировании. Также Моррис был одним из авторов алгоритма Кнута — Морриса — Пратта, который был открыт им независимо от Кнута и Пратта и впоследствии опубликован совместно.

Десять лет Моррис работал в Xerox PARC (исследовательский центр в Пало-Альто), где он входил в команду разработчиков компьютера Xerox Alto.

С 1983 по 1988 Моррис руководил информационно-технологическим центром в университете Карнеги — Меллона. Это был совместный с IBM проект, в рамках которого был разработан прототип учебного вычислительного центра, Andrew Project, приведший к развёртыванию беспрецедентно обширной и доступной вычислительной инфраструктуры. Моррис также был ведущим исследователем в двух проектах национального научного фонда, разрабатывающих системы компьютерной связи: EXPRES и Prep.

Также Моррис основал MAYA Design Group, консалтинговую фирму, специализирующуюся в интерактивном продуктовом дизайне.

Список работ

Примечания 

Выпускники Школы менеджмента Слоуна
Выпускники Массачусетского технологического института